Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit. A mérkőzésekre július 1. és 15. között kerül sor. Ezt megelőzően június 25–28. között játszották a selejtezőket, amelyből a verseny történetében először 16 játékos jutott a főtáblára a korábbi 12-vel szemben. Első alkalommal kerül sor rövidített játékra a döntő játszmában, ha 12–12-es állásig fej-fej mellett haladnak a versenyzők.

A cím védője a német Angelique Kerber volt, ebben az évben azonban már a 2. körben kiesett, miután kikapott az amerikai Lauren Davistől. A tornán elért eredménye függvényében a verseny előtt öten voltak esélyesek a világranglista élére kerülésre: Ashleigh Barty, Ószaka Naomi, Karolína Plíšková, Kiki Bertens és Petra Kvitová. Ehhez Pliskovának az elődöntőbe kell jutnia, Bertensnek és Kvitovának meg kell nyernie a tornát. Ószaka Naomi már az első fordulóban kiesett. Ashleigh Barty a negyedik körben kiesett, de megőrizte világelsőségét, mert Bertens a harmadik, Plisková és Kvitová a negyedik körön nem jutott túl.

A győzelmet a román Simona Halep szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–2 arányban legyőzte Serena Williamst. Ez Halep második Grand Slam-tornagyőzelme, és az első román teniszező, aki Wimbledonban egyéni tornagyőzelmet aratott.

A wimbledoni torna szenzációja a 15 éves Cori Gauff volt, aki szabad kártyával indulhatott a selejtezőben, és a főtáblán egészen a negyedik körig jutott, ahol csak a későbbi győztes Simona Halep tudta megállítani.

A magyarok – Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny – a selejtezőben kezdhették el a küzdelmeket. Babos Tímea és Bondár Anna már az első körben, Stollár Fanny a második körben kényszerült búcsúzni.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei 

N1